Das Herreneinzel der Australasian Championships 1920 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressieger war Algernon Kingscote. Das Finale gewann Pat O’Hara Wood mit 6:3, 4:6, 6:8, 6:1 und 6:3 gegen Ronald Thomas. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1920